Die Football League Championship 2006/07 war die dritte Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 15. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Begonnen hat die Saison am 5. August 2006 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Luton Town und Leicester City (Endstand: 2:0). Als Aufsteiger kamen Southend United, Colchester United und der FC Barnsley dazu. Aus der Premier League abgestiegen sind im Vorjahr Birmingham City, West Bromwich Albion und der AFC Sunderland, die somit das Teilnehmerfeld von 24 Mannschaften komplettieren.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Play-off-Spiele 

* Derby County gewann mit 4:3 im Elfmeterschießen.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Premier League 2006/07

Weblinks 
 England 2006-07 auf RSSSF.org (englisch)
 Tabelle und Spiele auf kicker.de

2006/07
Fußballsaison 2006/07